Plicanthus är ett släkte av bladmossor. Plicanthus ingår i familjen Anastrophyllaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Plicanthus